Werner Wirth ist der Name folgender Personen:

* Werner Wirth (Theologe) (1886–1961), Schweizer Theologe und Politiker 
 Werner Wirth (Geologe) (1921–1986), deutscher Geologe 
 Werner Wirth (Polizeipräsident) (1922–2007), deutscher Jurist und Polizeipräsident von Leverkusen
 Werner Wirth (Koch) (* 1945), Schweizer Koch und Autor 
 Werner Wirth (Kommunikationswissenschaftler) (* 1959), deutscher Kommunikationswissenschaftler

Siehe auch:
 Werner Wirths (1891–nach 1944), deutscher Journalist